Achille Papa – generale italiano
 Generale Achille Papa – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Rifugio Generale Achille Papa – rifugio sul monte Pasubio